Manlius bezeichnet:

 Manlius, Name einer patrizischen Familie im Römischen Reich
 Manlius Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Außerdem ist Manlius der Name folgender Personen:

 Jakob Mennel (Manlius) (* um 1460 Bregenz; † vor 6. März 1526 Freiburg im Breisgau (Deutschland)), Jurist, Historiker (Hofhistoriograph von Maximilian I.)
 Johann Manlius (Humanist) (* ? Ansbach; † um 1570?), deutscher Humanist und Spruchsammler (Locorum communium collectanea, Wittenberg 1562)
 Joannes Manlius (* ?; † 1605 in Ungarn), Wanderbuchdrucker in Slowenien (Laibach) und Ungarn
 Jo(h)annes Jacobus Manlius de Bosco (15./16. Jahrhundert), italienischer Apotheker in oder bei Pavia.

Außerdem ist Manlius der Name folgender Städte in den Vereinigten Staaten:

 Manlius (Illinois), Stadt im Bundesstaat Illinois
 Manlius (Town, New York), Stadt im Bundesstaat New York
 Manlius (Village, New York), Ortsteil der zuvor genannten Stadt

Siehe auch
 Manlius Township